Doratura är ett släkte av insekter som beskrevs av Sahlberg 1871. Doratura ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Doratura